Воронцовская:

 Воронцовская — станица в Динском районе Краснодарского края в России.
 «Воронцовская» — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
 Воронцовская улица — одна из старейших улиц Москвы, находящаяся недалеко от Таганской площади.
 Воронцовская пещера — пещера в Адлерском районе города Сочи Краснодарского края в России.
 Воронцовская система пещер — система пещер в районе города Сочи Краснодарского края в России.
 Воронцовская колония — современное село Воронцовка Краснодарского края

См. также